Вну́ковская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Внуковская улица — улица в Волгограде.
 В Москве:
 Большая Внуковская улица.
 1-я Внуковская улица.
 2-я Внуковская улица.
 3-я Внуковская улица.
 4-я Внуковская улица.
 5-я Внуковская улица.
 Внуковская улица — улица в Самаре.
 Внуковская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Внуковская улица — улица в Донецке.